Nakskov Gymnasium og HF er et gymnasium, der ligger i Nakskov på Lolland. Gymnasiet tilbyder STX og HF, og det er det ene af to gymnasier i Lolland Kommune, hvor det andet er Maribo Gymnasium i Maribo.

Nakskov Gymnasium og HF modtager udkantstilskud, og gymnasiet har et fysikhold for fire elever.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Nakskov Gymnasium og HF's hjemmeside 

Gymnasier i Danmark
Gymnasium og HF